Поппи:

Населённые пункты 
 Поппи — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, подчиняется административному центру Ареццо.

Фамилия 
 Поппи, Джованни (1828—1891) — итальянский пианист, музыкальный педагог и композитор.

Имя 
 Поппи Брайт (род. 1967) — американский писатель.
 Поппи Делевинь (род. 1986) — британская фотомодель.
 Поппи Морган род. 1983) — псевдоним английской порноактрисы, модели и режиссёра.